Land pode se referir a:

 Estados da Alemanha
 Estados da Áustria

Música
 Land (álbum), da banda Týr

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música